

Miejscowości 
 Czeremchów (obwód iwanofrankiwski)
 Czeremchów (obwód lwowski)
 Czeremchów – chutor (dawniej wieś w powiecie podhajeckim), obecnie w obrębie wsi Szwejków w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim.